ACRBP () — білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 12-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 543 амінокислот, а молекулярна маса — 61 359.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Локалізований у цитоплазматичних везикулах.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Некатегоризовані білки